Apulia – territorio dell'Italia antica 
 Apúlia – freguesia (frazione) del concelho (comune) portoghese di Esposende
 Apulia – genere di insetti appartenenti alla famiglia Cicadellidae

Pagine correlate
 Puglia (disambigua)